Первая лига 1973/1974 () — 34-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1973/1974
Албания
Албания
1973 год в Албании
1974 год в Албании